Astrid Villaume (1923-1995), actrice danoise ;
 Emmanuel Villaume (1964-) chef d’orchestre et directeur musical français ;
 Farid Villaume (1975-), nakmuay français.

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien